Ел Куете има више значења:

 Ел Куете, Хесус Гранадос Калдерон (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Куете (Санта Марија Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Куете (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику